Jacques Oudin– biologo francese
Jacques Oudin– politico francese
 Melanie Oudin – ex tennista statunitense
 Rémi Oudin – calciatore francese
 Remi-Casimir Oudin – monaco cristiano, bibliografo ed erudito francese